Georges Vallerey ist der Name folgender Personen:

* Georges Vallerey senior (Georges Émile Pierre Jehan Denis Vallerey, Sr; 1902–1956), französischer Schwimmer 
 Georges Vallerey junior (Georges-Urbain Vallerey, Jr.; 1927–1954), französischer Schwimmer 

Siehe auch:
 Piscine Georges-Vallerey, Schwimmhalle in Paris